Kemp kan syfta på följande:

 Kemp (låt), låt av det svenska punkrockbandet Millencolin 
 Kemp, Oklahoma, ort i USA
 Kemp, Texas, ort i USA
 Cape Kemp, udde i Antarktis